Menexè o Menexen (en grec antic Μενέξενоς) va ser un dels tres fills de Sòcrates i Xantipa. Tenia dos germans, Lamprocles i Sofronisc.

Els fills de Sòcrates, Menexè i Sofronisc eren encara petits quan va ser jutjat i executat, un d'ells encara prou petit com per estar en braços de la seva mare. Com que hi havia una tradició grega de posar al primer fill el nom de l'avi, Menexè era, segurament el fill més petit. Segons Aristòtil, tots els fills de Sòcrates eren "ximples, estúpids i insignificants".

No s'ha de confondre aquest Menexè amb Menexen, un personatge que apareix al diàleg del mateix nom de Plató i a Lisis.

Referències 

Antics atenencs